Зачёт Кубка мира по биатлону 2015/2016 по эстафетным гонкам. Победителями зачёта стали мужская сборная Норвегии и женская сборная Германии. Победителем зачёта смешанных эстафет стала сборная Норвегии.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков 
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты 

Общий зачёт
2015 год в биатлоне
2016 год в биатлоне